«Ромео и Джульетта» — балет Сергея Прокофьева в хореографии Леонида Лавровского (1938). Другие постановки на эту музыку:
 «» — балет Джона Кранко (Театро Верде, Венеция, 1958). 
 «» — балет Кеннета Макмиллана (Королевский балет, Лондон, 1965). 
 «Ромео и Джульетта» — балет Рудольфа Нуриева (Фестивальный балет, Лондон, 1977).
 «Ромео и Джульетта» — увертюра-фантазия П. И. Чайковского (1869/1880) и балеты, поставленные на эту музыку.
 «Ромео и Джульетта» — драматическая симфония Гектора Берлиоза (op.17, 1839) и балеты, поставленные на эту музыку.
 «Ромео и Джульетта» — балет Винченцо Галеотти на музыку Клауса Шалла (Королевский балет, Копенгаген, 1811).
 «Ромео и Джульетта» — балет Брониславы Нижинской на музыку Констана Ламбера (Русский балет Дягилева, 1926).
 «Ромео и Джульетта» — список наиболее значительных постановок на музыку различных композиторов.